Dit is een lijst van planetoïden 45001-45100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (45001) - || 1999 VZ186|| 15 november 1999 || LINEAR
|-
| (45002) - || 1999 VS193|| 3 november 1999 || LONEOS
|-
| (45003) - || 1999 VL194|| 1 november 1999 || CSS
|-
| (45004) - || 1999 VD197|| 2 november 1999 || CSS
|-
| (45005) - || 1999 VR198|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (45006) - || 1999 VV198|| 3 november 1999 || CSS
|-
| (45007) - || 1999 VD201|| 6 november 1999 || CSS
|-
| (45008) - || 1999 VN201|| 3 november 1999 || LINEAR
|-
| (45009) - || 1999 VR204|| 9 november 1999 || CSS
|-
| (45010) - || 1999 VS209|| 11 november 1999 || CSS
|-
| (45011) - || 1999 VC217|| 4 november 1999 || LINEAR
|-
| (45012) - || 1999 VY222|| 7 november 1999 || LINEAR
|-
| (45013) - || 1999 WK || 16 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45014) - || 1999 WP || 18 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45015) - || 1999 WQ || 16 november 1999 || P. Kušnirák
|-
| (45016) - || 1999 WV2|| 30 november 1999 || Kleť
|-
| (45017) - || 1999 WK3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45018) - || 1999 WS3|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45019) - || 1999 WU4|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45020) - || 1999 WC5|| 28 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45021) - || 1999 WE6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45022) - || 1999 WF6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45023) - || 1999 WM6|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45024) - || 1999 WN7|| 28 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45025) - || 1999 WY7|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45026) - || 1999 WE8|| 28 november 1999 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (45027) Cosquer || 1999 WA9|| 28 november 1999 || S. Sposetti
|-
| (45028) - || 1999 WD9|| 28 november 1999 || Črni Vrh
|-
| (45029) - || 1999 WN9|| 30 november 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45030) - || 1999 WJ13|| 30 november 1999 || Spacewatch
|-
| (45031) - || 1999 WR13|| 29 november 1999 || K. Korlević
|-
| (45032) - || 1999 WL16|| 29 november 1999 || Spacewatch
|-
| (45033) - || 1999 WL20|| 16 november 1999 || LINEAR
|-
| (45034) - || 1999 XA2|| 3 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45035) - || 1999 XB2|| 3 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45036) - || 1999 XD3|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (45037) - || 1999 XP4|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (45038) - || 1999 XE6|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (45039) - || 1999 XW7|| 4 december 1999 || P. G. Comba
|-
| (45040) - || 1999 XJ8|| 3 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (45041) - || 1999 XE10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45042) - || 1999 XW10|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45043) - || 1999 XG11|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (45044) - || 1999 XW12|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45045) - || 1999 XD17|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45046) - || 1999 XN20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45047) - || 1999 XO20|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45048) - || 1999 XB21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45049) - || 1999 XL21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45050) - || 1999 XW21|| 5 december 1999 || LINEAR
|-
| (45051) - || 1999 XP22|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45052) - || 1999 XX23|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45053) - || 1999 XK26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45054) - || 1999 XN26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45055) - || 1999 XT26|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45056) - || 1999 XR27|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45057) - || 1999 XO29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45058) - || 1999 XR29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45059) - || 1999 XT29|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45060) - || 1999 XL30|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45061) - || 1999 XL31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45062) - || 1999 XM31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45063) - || 1999 XR31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45064) - || 1999 XT31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45065) - || 1999 XU31|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45066) - || 1999 XN32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45067) - || 1999 XW32|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45068) - || 1999 XA34|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45069) - || 1999 XB35|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45070) - || 1999 XA36|| 6 december 1999 || T. Kagawa
|-
| (45071) - || 1999 XA37|| 7 december 1999 || J. M. Roe
|-
| (45072) - || 1999 XC37|| 7 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (45073) Doyanrose || 1999 XN37|| 7 december 1999 || J. Ruthroff
|-
| (45074) - || 1999 XA38|| 6 december 1999 || S. Sposetti
|-
| (45075) - || 1999 XB38|| 6 december 1999 || S. Sposetti
|-
| (45076) - || 1999 XQ38|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (45077) - || 1999 XU39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45078) - || 1999 XZ39|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (45079) - || 1999 XZ41|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45080) - || 1999 XB43|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45081) - || 1999 XE44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45082) - || 1999 XF44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45083) - || 1999 XQ44|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45084) - || 1999 XG45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45085) - || 1999 XH45|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45086) - || 1999 XE46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45087) - || 1999 XM46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45088) - || 1999 XX46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45089) - || 1999 XA47|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45090) - || 1999 XA49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45091) - || 1999 XT49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45092) - || 1999 XD50|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45093) - || 1999 XF52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45094) - || 1999 XX53|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45095) - || 1999 XE55|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45096) - || 1999 XE56|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45097) - || 1999 XL59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45098) - || 1999 XK66|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45099) - || 1999 XN66|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (45100) - || 1999 XZ66|| 7 december 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten